Het Engelse woord voor verkoop
 Sales (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie (regio Auvergne-Rhône-Alpes)
 Sales (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Franciscus van Sales (1567–1622)